Le toponyme de Civitanova peut faire référence à deux communes d'Italie :
 Civitanova del Sannio, située dans la Province d'Isernia (Molise).
 Civitanova Marche, située dans la Province de Macerata (Marches).

Homonymie de toponyme